Nazwę zespół Gordona stosuje się do następujących schorzeń:
 artrogrypoza
 pseudohiperaldosteronizm typu II